Sophie Martin peut désigner :
 Sophie Martin, une cantatrice canadienne ;
 Sophie Martin (1975-), une biologiste suisse.